Příjmení Dlabola nosí více osobností:

 Otto Dlabola (* 1973) – český krasobruslař
 Vilém Dlabola (1865–1937) – český textilní podnikatel, politik a mecenáš

Česká příjmení